Сомерсет (графство) — графство в Англії
 Сомерсет (Квінсленд) — історична місцевість в Австралії
 Сомерсет (острів) — острів у Північному Льодовитому океані в складі Канадського Арктичного архіпелагу

Сомерсет (округ) — назва кількох округів
 Сомерсет — місто, штат Кентуккі
 Сомерсет — місто, штат Меріленд
 Сомерсет — місто, штат Массачусетс
 Сомерсет — місто, штат Нью-Йорк
 Сомерсет — місто, штат Пенсільванія
 Сомерсет — місто, штат Техас
 Сомерсет — місто, штат Вермонт
 Сомерсет — місто, штат Вісконсин
 Сомерсет — селище, штат Огайо
 Сомерсет Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія
 Сомерсет Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Сомерсет — селище, штат Вісконсин
 Сомерсет — переписна місцевість, штат Індіана
 Сомерсет — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі